Рефере́нт (,  «сообщающий»): 

 Референт — должность в российской системе государственной гражданской службы; относится к высшей или главной группе должностей категории специалистов; гражданским служащим присваивается классный чин — референт государственной гражданской службы Российской Федерации (субъекта Российской Федерации) 1, 2 или 3-го класса.
 Референт президента Российской Федерации — должность в Администрации президента России.
 Референт в аппарате ЦК КПСС — должность, аналогичная рядовому инструктору в комитетах КПСС других уровней; референт в основном исполнял чисто технические обязанности, такие как секретарь, переводчик и т.п., но также имел право принимать решения и давать руководящие указания по ограниченному кругу вопросов.
 Референт в лингвистике — объект внеязыковой действительности, который имеет в виду говорящий в контексте конкретной языковой ситуации; предмет референции.
 Секретарь-референт — должностное лицо, дающее рекомендации, консультирующее по определённым вопросам, готовящее доклады руководителю.

Примечания